Büntetés jogi fogalom
 Büntetés pedagógiai fogalom
 Büntetés a sportban használt fogalom

 Büntetés (Catch Hell) (2014) amerikai film